bł. Innocenty V (1224–1276) – papież
 bł. Innocenty XI (1611–1689) – papież
 bł. Innocenty z Berzo (1844–1890) – włoski kapucyn
 bł. Innocenty García Díez (1875–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Innocenty Guz (1890–1940) – polski franciszkanin, męczennik

Zobacz też: Święty Innocenty